Downsizing, adozione a un motore di cilindrata ridotta comunque capace di prestazioni confrontabili o migliori rispetto a propulsori di cilindrata superiore, ma con consumi ed emissioni inferiori
 Downsizing, termine inglese che definisce un licenziamento collettivo attuato con lo scopo di aumentare la competività di un'azienda
 Downsizing - Vivere alla grande (Downsizing) – film del 2017 diretto da Alexander Payne